Di seguito una lista di asteroidi dal numero 84001 al 85000 con data di scoperta e scopritore.

84001-84100 

|-
| 84001 - ||  || 13 luglio 2002 || NEAT
|-
| 84002 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 84003 - ||  || 14 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 84004 - ||  || 17 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 84005 - ||  || 17 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 84006 - ||  || 17 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 84007 - ||  || 23 luglio 2002 || NEAT
|-
| 84008 - ||  || 18 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 84009 - ||  || 31 luglio 2002 || J. Broughton
|-
| 84010 - ||  || 28 luglio 2002 || NEAT
|-
| 84011 Jean-Claude ||  || 23 luglio 2002 || S. F. Hönig
|-
| 84012 Deluise || 2002 PR || 2 agosto 2002 || CINEOS
|-
| 84013 - ||  || 4 agosto 2002 || NEAT
|-
| 84014 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 84015 Efthymiopoulos ||  || 5 agosto 2002 || CINEOS
|-
| 84016 - ||  || 4 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 84017 - ||  || 4 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 84018 - ||  || 5 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 84019 - ||  || 5 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 84020 - ||  || 4 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 84021 - ||  || 4 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 84022 - ||  || 5 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 84023 - ||  || 5 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 84024 - ||  || 5 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 84025 - ||  || 5 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 84026 - ||  || 5 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 84027 - ||  || 5 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 84028 - ||  || 5 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 84029 - ||  || 5 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 84030 - ||  || 5 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 84031 - ||  || 9 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 84032 - ||  || 9 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 84033 - ||  || 9 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 84034 - ||  || 10 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 84035 - ||  || 10 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 84036 - ||  || 10 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 84037 - ||  || 10 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 84038 - ||  || 10 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 84039 - ||  || 10 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 84040 - ||  || 5 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 84041 - ||  || 9 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 84042 - ||  || 9 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 84043 - ||  || 9 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 84044 - ||  || 9 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 84045 - ||  || 10 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 84046 - ||  || 10 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 84047 - ||  || 10 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 84048 - ||  || 10 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 84049 - ||  || 10 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 84050 - ||  || 10 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 84051 - ||  || 11 agosto 2002 || NEAT
|-
| 84052 - ||  || 10 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 84053 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 84054 - ||  || 10 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 84055 - ||  || 10 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 84056 - ||  || 13 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 84057 - ||  || 14 agosto 2002 || NEAT
|-
| 84058 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 84059 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 84060 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 84061 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 84062 - ||  || 15 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 84063 - ||  || 13 agosto 2002 || LONEOS
|-
| 84064 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 84065 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 84066 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 84067 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 84068 - ||  || 1 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 84069 - ||  || 1 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 84070 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 84071 - ||  || 8 agosto 2002 || NEAT
|-
| 84072 - ||  || 1 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 84073 - ||  || 8 agosto 2002 || S. F. Hönig
|-
| 84074 - ||  || 8 agosto 2002 || S. F. Hönig
|-
| 84075 Peterpatricia ||  || 8 agosto 2002 || A. Lowe
|-
| 84076 - || 2002 QN || 16 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 84077 - ||  || 16 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 84078 - ||  || 16 agosto 2002 || NEAT
|-
| 84079 - ||  || 16 agosto 2002 || NEAT
|-
| 84080 - ||  || 19 agosto 2002 || NEAT
|-
| 84081 - ||  || 19 agosto 2002 || NEAT
|-
| 84082 - ||  || 28 agosto 2002 || NEAT
|-
| 84083 - ||  || 28 agosto 2002 || NEAT
|-
| 84084 - ||  || 26 agosto 2002 || NEAT
|-
| 84085 - ||  || 27 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 84086 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 84087 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 84088 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 84089 - ||  || 30 agosto 2002 || Spacewatch
|-
| 84090 - ||  || 30 agosto 2002 || NEAT
|-
| 84091 - ||  || 31 agosto 2002 || LONEOS
|-
| 84092 - ||  || 31 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 84093 - ||  || 27 agosto 2002 || NEAT
|-
| 84094 - ||  || 30 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 84095 Davidjohn ||  || 20 agosto 2002 || R. Matson
|-
| 84096 Reginaldglenice ||  || 17 agosto 2002 || A. Lowe
|-
| 84097 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 84098 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 84099 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 84100 Farnocchia ||  || 3 settembre 2002 || CINEOS
|}

84101-84200 

|-
| 84101 - ||  || 4 settembre 2002 || NEAT
|-
| 84102 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 84103 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 84104 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 84105 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 84106 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 84107 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 84108 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 84109 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 84110 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 84111 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 84112 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 84113 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 84114 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 84115 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 84116 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 84117 - ||  || 3 settembre 2002 || NEAT
|-
| 84118 Bracalicioci ||  || 3 settembre 2002 || CINEOS
|-
| 84119 Sanitariitaliani ||  || 3 settembre 2002 || CINEOS
|-
| 84120 Antonacci ||  || 4 settembre 2002 || CINEOS
|-
| 84121 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 84122 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 84123 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 84124 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 84125 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 84126 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 84127 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 84128 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 84129 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 84130 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 84131 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 84132 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 84133 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 84134 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 84135 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 84136 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 84137 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 84138 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 84139 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 84140 - ||  || 5 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 84141 - ||  || 5 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 84142 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 84143 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 84144 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 84145 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 84146 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 84147 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 84148 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 84149 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 84150 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 84151 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 84152 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 84153 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 84154 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 84155 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 84156 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 84157 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 84158 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 84159 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 84160 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 84161 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 84162 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 84163 - ||  || 5 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 84164 - ||  || 5 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 84165 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 84166 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 84167 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 84168 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 84169 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 84170 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 84171 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 84172 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 84173 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 84174 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 84175 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 84176 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 84177 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 84178 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 84179 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 84180 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 84181 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 84182 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 84183 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 84184 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 84185 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 84186 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 84187 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 84188 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 84189 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 84190 - ||  || 6 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 84191 - ||  || 6 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 84192 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 84193 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 84194 - ||  || 7 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 84195 - ||  || 7 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 84196 - ||  || 2 settembre 2002 || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 84197 - ||  || 5 settembre 2002 || NEAT
|-
| 84198 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 84199 - ||  || 8 settembre 2002 || NEAT
|-
| 84200 Robertmoore ||  || 8 settembre 2002 || NEAT
|}

84201-84300 

|-
| 84201 - ||  || 7 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 84202 - ||  || 10 settembre 2002 || NEAT
|-
| 84203 - ||  || 9 settembre 2002 || NEAT
|-
| 84204 - ||  || 10 settembre 2002 || NEAT
|-
| 84205 - ||  || 10 settembre 2002 || NEAT
|-
| 84206 - ||  || 11 settembre 2002 || NEAT
|-
| 84207 - ||  || 10 settembre 2002 || NEAT
|-
| 84208 - ||  || 10 settembre 2002 || NEAT
|-
| 84209 - ||  || 10 settembre 2002 || NEAT
|-
| 84210 - ||  || 10 settembre 2002 || NEAT
|-
| 84211 - ||  || 10 settembre 2002 || NEAT
|-
| 84212 - ||  || 11 settembre 2002 || NEAT
|-
| 84213 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 84214 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 84215 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 84216 - ||  || 14 settembre 2002 || Spacewatch
|-
| 84217 - ||  || 14 settembre 2002 || Spacewatch
|-
| 84218 - ||  || 14 settembre 2002 || Spacewatch
|-
| 84219 - ||  || 12 settembre 2002 || NEAT
|-
| 84220 - ||  || 12 settembre 2002 || NEAT
|-
| 84221 - ||  || 13 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 84222 - ||  || 15 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 84223 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 84224 Kyte ||  || 9 settembre 2002 || R. Matson
|-
| 84225 Verish ||  || 12 settembre 2002 || R. Matson
|-
| 84226 - ||  || 27 settembre 2002 || NEAT
|-
| 84227 - ||  || 27 settembre 2002 || NEAT
|-
| 84228 - ||  || 27 settembre 2002 || NEAT
|-
| 84229 - ||  || 27 settembre 2002 || NEAT
|-
| 84230 - ||  || 27 settembre 2002 || NEAT
|-
| 84231 - ||  || 27 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 84232 - ||  || 26 settembre 2002 || NEAT
|-
| 84233 - ||  || 27 settembre 2002 || NEAT
|-
| 84234 - ||  || 28 settembre 2002 || NEAT
|-
| 84235 - ||  || 28 settembre 2002 || NEAT
|-
| 84236 - ||  || 29 settembre 2002 || NEAT
|-
| 84237 - ||  || 28 settembre 2002 || NEAT
|-
| 84238 - ||  || 28 settembre 2002 || NEAT
|-
| 84239 - ||  || 28 settembre 2002 || NEAT
|-
| 84240 - ||  || 28 settembre 2002 || NEAT
|-
| 84241 - ||  || 28 settembre 2002 || NEAT
|-
| 84242 - ||  || 29 settembre 2002 || NEAT
|-
| 84243 - ||  || 29 settembre 2002 || NEAT
|-
| 84244 - ||  || 29 settembre 2002 || NEAT
|-
| 84245 - ||  || 29 settembre 2002 || NEAT
|-
| 84246 - ||  || 29 settembre 2002 || NEAT
|-
| 84247 - ||  || 29 settembre 2002 || NEAT
|-
| 84248 - ||  || 29 settembre 2002 || NEAT
|-
| 84249 - ||  || 29 settembre 2002 || NEAT
|-
| 84250 - ||  || 29 settembre 2002 || Spacewatch
|-
| 84251 - ||  || 29 settembre 2002 || NEAT
|-
| 84252 - ||  || 30 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 84253 - ||  || 28 settembre 2002 || NEAT
|-
| 84254 - ||  || 28 settembre 2002 || NEAT
|-
| 84255 - ||  || 29 settembre 2002 || NEAT
|-
| 84256 - ||  || 29 settembre 2002 || Spacewatch
|-
| 84257 - ||  || 29 settembre 2002 || Spacewatch
|-
| 84258 - ||  || 29 settembre 2002 || Spacewatch
|-
| 84259 - ||  || 29 settembre 2002 || NEAT
|-
| 84260 - ||  || 30 settembre 2002 || NEAT
|-
| 84261 - ||  || 16 settembre 2002 || NEAT
|-
| 84262 - ||  || 30 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 84263 - ||  || 1 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84264 - ||  || 1 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84265 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 84266 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 84267 - ||  || 1 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84268 - ||  || 1 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 84269 - ||  || 1 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 84270 - ||  || 1 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 84271 - ||  || 1 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 84272 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84273 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 84274 - ||  || 1 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84275 - ||  || 1 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84276 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84277 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84278 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84279 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84280 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84281 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84282 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84283 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84284 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84285 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84286 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84287 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84288 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84289 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84290 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84291 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84292 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84293 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84294 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84295 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84296 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84297 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84298 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84299 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84300 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|}

84301-84400 

|-
| 84301 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84302 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84303 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84304 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84305 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84306 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84307 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84308 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84309 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84310 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84311 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84312 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84313 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84314 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84315 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84316 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84317 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84318 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84319 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84320 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84321 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84322 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84323 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84324 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84325 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84326 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84327 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84328 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84329 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84330 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84331 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84332 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84333 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84334 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84335 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84336 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84337 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84338 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84339 Francescaballi ||  || 2 ottobre 2002 || CINEOS
|-
| 84340 Jos ||  || 2 ottobre 2002 || Needville
|-
| 84341 - ||  || 4 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 84342 Rubensdeazevedo ||  || 5 ottobre 2002 || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 84343 - ||  || 4 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 84344 - ||  || 5 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84345 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 84346 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 84347 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 84348 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 84349 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 84350 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 84351 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 84352 - ||  || 1 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84353 - ||  || 1 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84354 - ||  || 1 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84355 - ||  || 1 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84356 - ||  || 1 ottobre 2002 || Črni Vrh
|-
| 84357 - ||  || 1 ottobre 2002 || Črni Vrh
|-
| 84358 - ||  || 2 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 84359 - ||  || 2 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 84360 - ||  || 2 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 84361 - ||  || 2 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 84362 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 84363 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 84364 - ||  || 2 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 84365 - ||  || 3 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84366 - ||  || 3 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84367 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 84368 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 84369 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 84370 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 84371 - ||  || 4 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 84372 - ||  || 4 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 84373 - ||  || 4 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 84374 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84375 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84376 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84377 - ||  || 4 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 84378 - ||  || 4 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 84379 - ||  || 4 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 84380 - ||  || 4 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 84381 - ||  || 4 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 84382 - ||  || 4 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 84383 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84384 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84385 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84386 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84387 - ||  || 5 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84388 - ||  || 5 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 84389 - ||  || 5 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 84390 - ||  || 5 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 84391 - ||  || 5 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 84392 - ||  || 5 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 84393 - ||  || 5 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 84394 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84395 - ||  || 5 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84396 - ||  || 5 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84397 - ||  || 12 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84398 - ||  || 13 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 84399 - ||  || 14 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84400 - ||  || 14 ottobre 2002 || LINEAR
|}

84401-84500 

|-
| 84401 - ||  || 14 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84402 - ||  || 14 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84403 - ||  || 14 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84404 - ||  || 14 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84405 - ||  || 14 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84406 - ||  || 3 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84407 - ||  || 3 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84408 - ||  || 3 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84409 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84410 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84411 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84412 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84413 - ||  || 5 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 84414 - ||  || 3 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84415 - ||  || 3 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84416 - ||  || 3 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84417 Ritabo ||  || 5 ottobre 2002 || T. Boles
|-
| 84418 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84419 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84420 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84421 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84422 - ||  || 6 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 84423 - ||  || 6 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 84424 - ||  || 7 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84425 - ||  || 5 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84426 - ||  || 5 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84427 - ||  || 7 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84428 - ||  || 7 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 84429 - ||  || 7 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84430 - ||  || 8 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 84431 - ||  || 8 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 84432 - ||  || 8 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 84433 - ||  || 8 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 84434 - ||  || 8 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 84435 - ||  || 8 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 84436 - ||  || 7 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 84437 - ||  || 8 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 84438 - ||  || 6 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84439 - ||  || 6 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84440 - ||  || 6 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84441 - ||  || 6 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84442 - ||  || 6 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84443 - ||  || 6 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84444 - ||  || 7 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 84445 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84446 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84447 Jeffkanipe ||  || 6 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 84448 - ||  || 6 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 84449 - ||  || 7 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84450 - ||  || 8 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 84451 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84452 - ||  || 7 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84453 - ||  || 7 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84454 - ||  || 7 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 84455 - ||  || 7 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 84456 - ||  || 7 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84457 - ||  || 7 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84458 - ||  || 7 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84459 - ||  || 7 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 84460 - ||  || 9 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 84461 - ||  || 9 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 84462 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84463 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84464 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84465 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84466 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84467 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84468 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84469 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84470 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84471 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84472 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84473 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84474 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84475 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84476 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84477 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84478 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84479 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84480 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84481 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84482 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84483 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84484 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84485 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84486 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84487 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84488 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84489 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84490 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84491 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84492 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84493 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84494 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84495 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84496 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84497 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84498 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84499 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84500 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|}

84501-84600 

|-
| 84501 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84502 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84503 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84504 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84505 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84506 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84507 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84508 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84509 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84510 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84511 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84512 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84513 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84514 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84515 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84516 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84517 - ||  || 11 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84518 - ||  || 13 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 84519 - ||  || 13 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 84520 - ||  || 11 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84521 - ||  || 15 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84522 - ||  || 9 ottobre 2002 || Palomar
|-
| 84523 - ||  || 28 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 84524 - ||  || 28 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 84525 - ||  || 28 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 84526 - ||  || 28 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 84527 - ||  || 28 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 84528 - ||  || 28 ottobre 2002 || Spacewatch
|-
| 84529 - ||  || 28 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 84530 - ||  || 29 ottobre 2002 || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 84531 - ||  || 28 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 84532 - ||  || 30 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84533 - ||  || 30 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 84534 - ||  || 30 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 84535 - ||  || 30 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 84536 - ||  || 30 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 84537 - ||  || 28 ottobre 2002 || Spacewatch
|-
| 84538 - ||  || 30 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 84539 - ||  || 30 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 84540 - ||  || 30 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 84541 - ||  || 31 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84542 - ||  || 31 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 84543 - ||  || 30 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 84544 - ||  || 31 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84545 - ||  || 31 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 84546 - ||  || 31 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 84547 - ||  || 30 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 84548 - ||  || 30 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 84549 - ||  || 31 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 84550 - ||  || 31 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 84551 - ||  || 31 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 84552 - ||  || 31 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 84553 - ||  || 31 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 84554 - ||  || 31 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 84555 - ||  || 31 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 84556 - ||  || 31 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 84557 - || 2002 VC || 1 novembre 2002 || Ametlla de Mar
|-
| 84558 - ||  || 1 novembre 2002 || NEAT
|-
| 84559 - ||  || 1 novembre 2002 || NEAT
|-
| 84560 - ||  || 1 novembre 2002 || NEAT
|-
| 84561 - ||  || 4 novembre 2002 || NEAT
|-
| 84562 - ||  || 4 novembre 2002 || NEAT
|-
| 84563 - ||  || 1 novembre 2002 || NEAT
|-
| 84564 - ||  || 1 novembre 2002 || NEAT
|-
| 84565 - ||  || 1 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 84566 VIMS ||  || 1 novembre 2002 || NEAT
|-
| 84567 - ||  || 1 novembre 2002 || NEAT
|-
| 84568 - ||  || 1 novembre 2002 || NEAT
|-
| 84569 - ||  || 1 novembre 2002 || NEAT
|-
| 84570 - ||  || 1 novembre 2002 || NEAT
|-
| 84571 - ||  || 4 novembre 2002 || Spacewatch
|-
| 84572 - ||  || 5 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 84573 - ||  || 6 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 84574 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 84575 - ||  || 4 novembre 2002 || Spacewatch
|-
| 84576 - ||  || 4 novembre 2002 || Spacewatch
|-
| 84577 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 84578 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 84579 - ||  || 4 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 84580 - ||  || 4 novembre 2002 || Spacewatch
|-
| 84581 - ||  || 4 novembre 2002 || Spacewatch
|-
| 84582 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 84583 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 84584 - ||  || 5 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 84585 - ||  || 5 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 84586 - ||  || 5 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 84587 - ||  || 5 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 84588 - ||  || 5 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 84589 - ||  || 5 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 84590 - ||  || 5 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 84591 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 84592 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 84593 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 84594 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 84595 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 84596 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 84597 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 84598 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 84599 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 84600 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|}

84601-84700 

|-
| 84601 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 84602 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 84603 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 84604 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 84605 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 84606 - ||  || 5 novembre 2002 || Spacewatch
|-
| 84607 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 84608 - ||  || 5 novembre 2002 || Spacewatch
|-
| 84609 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 84610 - ||  || 2 novembre 2002 || NEAT
|-
| 84611 - ||  || 2 novembre 2002 || NEAT
|-
| 84612 - ||  || 2 novembre 2002 || NEAT
|-
| 84613 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 84614 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 84615 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 84616 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 84617 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 84618 - ||  || 8 novembre 2002 || J. V. McClusky
|-
| 84619 - ||  || 4 novembre 2002 || NEAT
|-
| 84620 - ||  || 4 novembre 2002 || NEAT
|-
| 84621 - ||  || 4 novembre 2002 || NEAT
|-
| 84622 - ||  || 4 novembre 2002 || NEAT
|-
| 84623 - ||  || 4 novembre 2002 || NEAT
|-
| 84624 - ||  || 5 novembre 2002 || Fountain Hills
|-
| 84625 - ||  || 5 novembre 2002 || NEAT
|-
| 84626 - ||  || 5 novembre 2002 || NEAT
|-
| 84627 - ||  || 5 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 84628 - ||  || 5 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 84629 - ||  || 5 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 84630 - ||  || 5 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 84631 - ||  || 6 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 84632 - ||  || 6 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 84633 - ||  || 6 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 84634 - ||  || 6 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 84635 - ||  || 6 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 84636 - ||  || 6 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 84637 - ||  || 6 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 84638 - ||  || 6 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 84639 - ||  || 6 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 84640 - ||  || 6 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 84641 - ||  || 6 novembre 2002 || NEAT
|-
| 84642 - ||  || 6 novembre 2002 || NEAT
|-
| 84643 - ||  || 6 novembre 2002 || NEAT
|-
| 84644 - ||  || 6 novembre 2002 || NEAT
|-
| 84645 - ||  || 1 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 84646 - ||  || 3 novembre 2002 || NEAT
|-
| 84647 - ||  || 3 novembre 2002 || NEAT
|-
| 84648 - ||  || 3 novembre 2002 || NEAT
|-
| 84649 - ||  || 5 novembre 2002 || NEAT
|-
| 84650 - ||  || 7 novembre 2002 || J. V. McClusky
|-
| 84651 - ||  || 6 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 84652 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 84653 - ||  || 7 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 84654 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 84655 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 84656 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 84657 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 84658 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 84659 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 84660 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 84661 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 84662 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 84663 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 84664 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 84665 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 84666 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 84667 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 84668 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 84669 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 84670 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 84671 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 84672 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 84673 - ||  || 8 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 84674 - ||  || 8 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 84675 - ||  || 8 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 84676 - ||  || 11 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 84677 - ||  || 11 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 84678 - ||  || 11 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 84679 - ||  || 11 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 84680 - ||  || 11 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 84681 - ||  || 11 novembre 2002 || NEAT
|-
| 84682 - ||  || 12 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 84683 - ||  || 11 novembre 2002 || Fountain Hills
|-
| 84684 - ||  || 11 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 84685 - ||  || 11 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 84686 - ||  || 12 novembre 2002 || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 84687 - ||  || 12 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 84688 - ||  || 12 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 84689 - ||  || 12 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 84690 - ||  || 12 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 84691 - ||  || 12 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 84692 - ||  || 12 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 84693 - ||  || 12 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 84694 - ||  || 12 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 84695 - ||  || 12 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 84696 - ||  || 12 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 84697 - ||  || 12 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 84698 - ||  || 12 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 84699 - ||  || 12 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 84700 - ||  || 13 novembre 2002 || NEAT
|}

84701-84800 

|-
| 84701 - ||  || 13 novembre 2002 || NEAT
|-
| 84702 - ||  || 13 novembre 2002 || NEAT
|-
| 84703 - ||  || 13 novembre 2002 || NEAT
|-
| 84704 - ||  || 11 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 84705 - ||  || 13 novembre 2002 || NEAT
|-
| 84706 - ||  || 12 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 84707 - ||  || 12 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 84708 - ||  || 12 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 84709 - ||  || 12 novembre 2002 || NEAT
|-
| 84710 - ||  || 12 novembre 2002 || NEAT
|-
| 84711 - ||  || 12 novembre 2002 || NEAT
|-
| 84712 - ||  || 13 novembre 2002 || NEAT
|-
| 84713 - ||  || 13 novembre 2002 || NEAT
|-
| 84714 - ||  || 13 novembre 2002 || NEAT
|-
| 84715 - ||  || 12 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 84716 - ||  || 12 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 84717 - ||  || 13 novembre 2002 || J. V. McClusky
|-
| 84718 - ||  || 14 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 84719 - ||  || 3 novembre 2002 || C. A. Trujillo, M. E. Brown
|-
| 84720 - ||  || 23 novembre 2002 || NEAT
|-
| 84721 - ||  || 23 novembre 2002 || NEAT
|-
| 84722 - ||  || 23 novembre 2002 || J. V. McClusky
|-
| 84723 - ||  || 24 novembre 2002 || NEAT
|-
| 84724 - ||  || 24 novembre 2002 || NEAT
|-
| 84725 - ||  || 24 novembre 2002 || NEAT
|-
| 84726 - ||  || 24 novembre 2002 || NEAT
|-
| 84727 - ||  || 24 novembre 2002 || NEAT
|-
| 84728 - ||  || 24 novembre 2002 || NEAT
|-
| 84729 - ||  || 24 novembre 2002 || NEAT
|-
| 84730 - ||  || 24 novembre 2002 || NEAT
|-
| 84731 - ||  || 24 novembre 2002 || NEAT
|-
| 84732 - ||  || 25 novembre 2002 || NEAT
|-
| 84733 - ||  || 27 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 84734 - ||  || 27 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 84735 - ||  || 27 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 84736 - ||  || 27 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 84737 - ||  || 28 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 84738 - ||  || 30 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 84739 - ||  || 28 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 84740 - ||  || 28 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 84741 - ||  || 28 novembre 2002 || NEAT
|-
| 84742 - ||  || 28 novembre 2002 || NEAT
|-
| 84743 - ||  || 1 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 84744 - ||  || 1 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 84745 - ||  || 3 dicembre 2002 || NEAT
|-
| 84746 - ||  || 1 dicembre 2002 || NEAT
|-
| 84747 - ||  || 2 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 84748 - ||  || 2 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 84749 - ||  || 2 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 84750 - ||  || 3 dicembre 2002 || NEAT
|-
| 84751 - ||  || 3 dicembre 2002 || NEAT
|-
| 84752 - ||  || 3 dicembre 2002 || NEAT
|-
| 84753 - ||  || 3 dicembre 2002 || NEAT
|-
| 84754 - ||  || 5 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 84755 - ||  || 5 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 84756 - ||  || 2 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 84757 - ||  || 2 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 84758 - ||  || 2 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 84759 - ||  || 3 dicembre 2002 || NEAT
|-
| 84760 - ||  || 3 dicembre 2002 || Mauna Kea
|-
| 84761 - ||  || 5 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 84762 - ||  || 3 dicembre 2002 || NEAT
|-
| 84763 - ||  || 3 dicembre 2002 || NEAT
|-
| 84764 - ||  || 5 dicembre 2002 || NEAT
|-
| 84765 - ||  || 6 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 84766 - ||  || 6 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 84767 - ||  || 7 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 84768 - ||  || 5 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 84769 - ||  || 6 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 84770 - ||  || 6 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 84771 - ||  || 7 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 84772 - ||  || 6 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 84773 - ||  || 6 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 84774 - ||  || 10 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 84775 - ||  || 10 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 84776 - ||  || 10 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 84777 - ||  || 10 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 84778 - ||  || 10 dicembre 2002 || F. B. Zoltowski
|-
| 84779 - ||  || 10 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 84780 - ||  || 10 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 84781 - ||  || 10 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 84782 - ||  || 11 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 84783 - ||  || 11 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 84784 - ||  || 11 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 84785 - ||  || 11 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 84786 - ||  || 11 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 84787 - ||  || 11 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 84788 - ||  || 11 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 84789 - ||  || 13 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 84790 - ||  || 13 dicembre 2002 || NEAT
|-
| 84791 - ||  || 11 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 84792 - ||  || 11 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 84793 - ||  || 11 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 84794 - ||  || 12 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 84795 - ||  || 9 dicembre 2002 || W. Bickel
|-
| 84796 - ||  || 14 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 84797 - ||  || 15 dicembre 2002 || NEAT
|-
| 84798 - ||  || 4 dicembre 2002 || M. W. Buie
|-
| 84799 - ||  || 5 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 84800 - ||  || 5 dicembre 2002 || LINEAR
|}

84801-84900 

|-
| 84801 - ||  || 5 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 84802 - ||  || 27 dicembre 2002 || LONEOS
|-
| 84803 - ||  || 28 dicembre 2002 || Spacewatch
|-
| 84804 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 84805 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 84806 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 84807 - ||  || 31 dicembre 2002 || LONEOS
|-
| 84808 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 84809 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 84810 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 84811 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 84812 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 84813 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 84814 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 84815 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 84816 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 84817 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 84818 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 84819 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 84820 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 84821 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 84822 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 84823 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 84824 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 84825 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 84826 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 84827 - || 2003 AC || 1 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 84828 - || 2003 AL || 1 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 84829 - || 2003 AN || 1 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 84830 - ||  || 1 gennaio 2003 || J. V. McClusky
|-
| 84831 - ||  || 1 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 84832 - ||  || 3 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 84833 - ||  || 4 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 84834 - ||  || 1 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 84835 - ||  || 1 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 84836 - ||  || 1 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 84837 - ||  || 1 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 84838 - ||  || 1 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 84839 - ||  || 1 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 84840 - ||  || 1 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 84841 - ||  || 2 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 84842 - ||  || 5 gennaio 2003 || LONEOS
|-
| 84843 - ||  || 5 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 84844 - ||  || 5 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 84845 - ||  || 7 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 84846 - ||  || 4 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 84847 - ||  || 4 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 84848 - ||  || 5 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 84849 - ||  || 7 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 84850 - ||  || 7 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 84851 - ||  || 7 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 84852 - ||  || 7 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 84853 - ||  || 7 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 84854 - ||  || 5 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 84855 - ||  || 5 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 84856 - ||  || 5 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 84857 - ||  || 5 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 84858 - ||  || 5 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 84859 - ||  || 7 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 84860 - ||  || 7 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 84861 - ||  || 11 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 84862 - ||  || 10 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 84863 - ||  || 10 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 84864 - ||  || 11 gennaio 2003 || R. A. Tucker
|-
| 84865 - ||  || 26 gennaio 2003 || LONEOS
|-
| 84866 - ||  || 26 gennaio 2003 || LONEOS
|-
| 84867 - ||  || 26 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 84868 - ||  || 27 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 84869 - ||  || 25 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 84870 - ||  || 25 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 84871 - ||  || 27 gennaio 2003 || LONEOS
|-
| 84872 - ||  || 27 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 84873 - ||  || 28 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 84874 - ||  || 29 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 84875 - ||  || 28 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 84876 - ||  || 28 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 84877 - ||  || 31 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 84878 - ||  || 28 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 84879 - ||  || 28 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 84880 - ||  || 1 febbraio 2003 || LINEAR
|-
| 84881 - ||  || 4 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 84882 Table Mountain ||  || 1 febbraio 2003 || J. W. Young
|-
| 84883 - ||  || 28 febbraio 2003 || LINEAR
|-
| 84884 Dorismcmillan ||  || 23 marzo 2003 || CSS
|-
| 84885 - ||  || 23 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 84886 - ||  || 31 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 84887 - ||  || 24 aprile 2003 || LONEOS
|-
| 84888 - ||  || 28 giugno 2003 || LINEAR
|-
| 84889 - ||  || 2 luglio 2003 || LINEAR
|-
| 84890 - ||  || 2 luglio 2003 || LONEOS
|-
| 84891 - ||  || 21 luglio 2003 || NEAT
|-
| 84892 - ||  || 24 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 84893 - ||  || 19 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 84894 - ||  || 20 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 84895 - ||  || 26 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 84896 - ||  || 26 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 84897 - ||  || 29 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 84898 - ||  || 29 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 84899 - ||  || 29 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 84900 - ||  || 30 settembre 2003 || LINEAR
|}

84901-85000 

|-
| 84901 - ||  || 15 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 84902 Porrentruy ||  || 17 ottobre 2003 || M. Ory
|-
| 84903 - ||  || 17 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 84904 - ||  || 24 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 84905 - ||  || 19 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 84906 - ||  || 19 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 84907 - ||  || 21 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 84908 - ||  || 21 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 84909 - ||  || 21 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 84910 - ||  || 22 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 84911 - ||  || 22 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 84912 - ||  || 22 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 84913 - ||  || 22 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 84914 - ||  || 24 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 84915 - ||  || 24 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 84916 - ||  || 25 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 84917 - ||  || 25 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 84918 - ||  || 25 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 84919 Karinthy || 2003 VH || 3 novembre 2003 || Piszkéstető, K. Sárneczky, Sz. Mészáros
|-
| 84920 - ||  || 6 novembre 2003 || J. Manek
|-
| 84921 Morkoláb ||  || 9 novembre 2003 || K. Sárneczky, B. Sipőcz
|-
| 84922 - ||  || 14 novembre 2003 || NEAT
|-
| 84923 - ||  || 14 novembre 2003 || NEAT
|-
| 84924 - ||  || 15 novembre 2003 || R. A. Tucker
|-
| 84925 - ||  || 15 novembre 2003 || NEAT
|-
| 84926 Marywalker ||  || 16 novembre 2003 || CSS
|-
| 84927 - ||  || 18 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 84928 Oliversacks ||  || 16 novembre 2003 || CSS
|-
| 84929 - ||  || 19 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 84930 - ||  || 21 novembre 2003 || NEAT
|-
| 84931 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 84932 - ||  || 19 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 84933 - ||  || 19 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 84934 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 84935 - ||  || 22 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 84936 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 84937 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 84938 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 84939 - ||  || 21 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 84940 - ||  || 21 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 84941 - ||  || 21 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 84942 - ||  || 21 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 84943 Timothylinn ||  || 23 novembre 2003 || CSS
|-
| 84944 - ||  || 26 novembre 2003 || LONEOS
|-
| 84945 Solosky ||  || 27 novembre 2003 || CSS
|-
| 84946 - ||  || 30 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 84947 - ||  || 19 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 84948 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 84949 - ||  || 21 novembre 2003 || LONEOS
|-
| 84950 - ||  || 1 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 84951 Kenwilson ||  || 1 dicembre 2003 || CSS
|-
| 84952 - ||  || 1 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 84953 - ||  || 1 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 84954 - ||  || 3 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 84955 - ||  || 4 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 84956 - ||  || 12 dicembre 2003 || NEAT
|-
| 84957 - ||  || 14 dicembre 2003 || NEAT
|-
| 84958 - ||  || 14 dicembre 2003 || NEAT
|-
| 84959 - ||  || 14 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 84960 - ||  || 14 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 84961 - ||  || 15 dicembre 2003 || NEAT
|-
| 84962 - ||  || 17 dicembre 2003 || Črni Vrh
|-
| 84963 - ||  || 17 dicembre 2003 || LONEOS
|-
| 84964 - ||  || 17 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 84965 - ||  || 17 dicembre 2003 || NEAT
|-
| 84966 - ||  || 17 dicembre 2003 || NEAT
|-
| 84967 - ||  || 17 dicembre 2003 || NEAT
|-
| 84968 - ||  || 16 dicembre 2003 || LONEOS
|-
| 84969 - ||  || 16 dicembre 2003 || LONEOS
|-
| 84970 - ||  || 16 dicembre 2003 || LONEOS
|-
| 84971 - ||  || 17 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 84972 - ||  || 17 dicembre 2003 || NEAT
|-
| 84973 - ||  || 17 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 84974 - ||  || 19 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 84975 - ||  || 19 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 84976 - ||  || 19 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 84977 - ||  || 19 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 84978 - ||  || 19 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 84979 - ||  || 19 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 84980 - ||  || 19 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 84981 - ||  || 19 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 84982 - ||  || 19 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 84983 - ||  || 19 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 84984 - ||  || 20 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 84985 - ||  || 20 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 84986 - ||  || 18 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 84987 - ||  || 18 dicembre 2003 || Črni Vrh
|-
| 84988 - ||  || 19 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 84989 - ||  || 19 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 84990 - ||  || 19 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 84991 Bettyphilpotts ||  || 22 dicembre 2003 || CSS
|-
| 84992 - ||  || 19 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 84993 - ||  || 19 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 84994 Amysimon ||  || 22 dicembre 2003 || CSS
|-
| 84995 Zselic ||  || 26 dicembre 2003 || K. Sárneczky
|-
| 84996 Hortobágy ||  || 26 dicembre 2003 || Piszkéstető, K. Sárneczky
|-
| 84997 - ||  || 27 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 84998 - ||  || 27 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 84999 - ||  || 27 dicembre 2003 || NEAT
|-
| 85000 - ||  || 27 dicembre 2003 || Črni Vrh
|}

Collegamenti esterni 
 

0084001